Burcht Bernegg (Oostenrijk), een middeleeuwse burcht bij Kauns in het Oostenrijkse Tirol
Burcht Bernegg (Zwitserland), een middeleeuwse burcht bij Calfreisen in het Zwitserse kanton Graubünden